Maxim – karabin maszynowy
 Maxim – czasopismo
 Maxim – nieistniejący ekskluzywny klub nocny w Gdyni-Orłowie
 Maxim – producent papierosów
 Maxim – polski zespół disco polo

Ludzie noszący nazwisko lub pseudonim Maxim:
 Hiram Stevens Maxim – amerykański przedsiębiorca i wynalazca
 Maxim Reality – wokalista The Prodigy